

Historia Chin 
 Jin – państwo istniejące w Okresie Wiosen i Jesieni.
 Jin – dynastia rządząca Chinami w latach 265-420.
 Jin – dynastia panująca w północnych Chinach w latach 1115-1234.

Inne znaczenia 
 Jin – amerykański raper.
 Jin - południowokoreański piosenkarz, autor tekstów.
 Jin – manga autorstwa Motoka Murakami